Exoteliospora är ett släkte av svampar. Exoteliospora ingår i familjen Melanotaeniaceae, ordningen Ustilaginales, klassen Ustilaginomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Exoteliospora